Jméno a příjmení Pavol Bajza náleží těmto lidem:

 Pavol Bajza (1961) – slovenský fotbalista
 Pavol Bajza (1991) – slovenský fotbalový brankář